De scheikunde formule voor een hydroxylgroep
 Ohio, een van de staten van de Verenigde Staten
 Sandra Oh, Canadese actrice